Die Badminton-Europameisterschaften 2010 fanden vom 14. bis zum 18. April in Manchester, England, in der Manchester Evening News Arena statt.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel 
  Camilla Sørensen –  Kristína Gavnholt: 21-7 / 21-8
  Elizabeth Cann –  Anna Narel: 21-13 / 21-11
  Tatjana Bibik –  Monika Fašungová: 21-8 / 21-11
  Jeanine Cicognini –  Sara Blengsli Kværnø: 21-16 / 21-9
  Ragna Ingólfsdóttir –  Sandra Chirlaque: 21-7 / 21-16
  Mille Kongstad –  Ira Tomio: 28-26 / 21-12
  Elisa Chanteur –  Nathalie Descamps: 21-17 / 21-11
  Helen Davies –  Alesia Zaitsava: 21-13 / 16-21 / 21-19
  Larisa Griga –  Sarah Thomas: 21-12 / 21-11
  Telma Santos –  Derya Calimbay: 21-8 / 21-7
  Maja Tvrdy –  Claudia Mayer: 21-11 / 21-14
  Pi Hongyan –  Akvilė Stapušaitytė: 21-5 / 21-9
  Camilla Sørensen –  Mariya Diptan: 21-5 / 21-9
  Petya Nedelcheva –  Lianne Tan: 21-8 / 21-6
  Elizabeth Cann –  Tatjana Bibik: 21-13 / 12-21 / 21-14
  Juliane Schenk –  Špela Silvester: 21-10 / 21-15
  Jeanine Cicognini –  Anu Nieminen: 21-19 / 21-12
  Judith Meulendijks –  Simone Prutsch: 21-8 / 21-12
  Ragna Ingólfsdóttir –  Mille Kongstad: 21-7 / 21-8
  Helen Davies –  Elisa Chanteur: 21-12 / 21-15
  Ella Diehl –  Theodora Ligomenou: 21-10 / 21-6
  Karin Schnaase –  Larisa Griga: 21-15 / 21-10
  Yao Jie –  Chloe Magee: 21-12 / 21-18
  Telma Santos –  Karoliine Hõim: 21-9 / 23-21
  Susan Egelstaff –  Orsolya Varga: 21-13 / 21-13
  Linda Zechiri –  Maja Tvrdy: 21-15 / 21-18
  Tine Baun –  Andrea Žvorc: 21-10 / 21-9
  Pi Hongyan –  Camilla Sørensen: 21-18 / 21-5
  Petya Nedelcheva –  Elizabeth Cann: 21-13 / 21-13
  Juliane Schenk –  Jeanine Cicognini: 21-19 / 21-9
  Judith Meulendijks –  Ragna Ingólfsdóttir: 21-15 / 21-10
  Ella Diehl –  Helen Davies: 17-21 / 21-16 / 21-11
  Yao Jie –  Karin Schnaase: 21-16 / 21-7
  Susan Egelstaff –  Telma Santos: 21-12 / 21-8
  Tine Baun –  Linda Zechiri: 21-15 / 21-18
  Pi Hongyan –  Petya Nedelcheva: 21-15 / 14-21 / 21-12

Herrendoppel 
  Baptiste Carême /  Sylvain Grosjean –  Aleksei Konakh /  Yauheni Yakauchuk: 21-10 / 21-6
  Adam Cwalina /  Michał Łogosz –  Vitaliy Konov /  Dmytro Zavadsky: 21-12 / 21-16
  Kristof Hopp /  Johannes Schöttler –  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko: 21-17 / 19-21 / 21-14
  Chris Langridge /  Robin Middleton –  George Galvas /  Panagiotis Skarlatos: 21-7 / 21-5
  Jürgen Koch /  Peter Zauner-  Matthew Hughes /  Martyn Lewis: 21-9 / 21-17
  Jorrit de Ruiter /  Dave Khodabux –  Christian Bösiger /  Anthony Dumartheray: 21-15 / 21-17
  Michael Fuchs /  Ingo Kindervater –  Daniel Graßmück /  Roman Zirnwald: 21-13 / 21-12
  Joe Morgan /  James Phillips –  Ondřej Kopřiva /  Tomáš Kopřiva: 21-14 / 21-19
  Marcus Ellis /  Peter Mills –  Jose Vicente Martinez /  Alejandro Villar: 21-14 / 21-17
  Sam Magee /  Tony Stephenson –  Magnús Ingi Helgason /  Helgi Jóhannesson: 21-16 / 21-9
  Chris Adcock /  Robert Blair –  Ruud Bosch /  Koen Ridder: 21-16 / 21-10
  Vladimir Ivanov /  Ivan Sozonov –  Martin Campbell /  Angus Gilmour: 21-13 / 21-16
  Mathias Boe /  Carsten Mogensen –  Baptiste Carême /  Sylvain Grosjean: 21-8 / 21-18
  Adam Cwalina /  Michał Łogosz –  Kristof Hopp /  Johannes Schöttler: 28-26 / 21-15
  Kasper Faust Henriksen /  Anders Kristiansen –  Chris Langridge /  Robin Middleton: 21-16 / 15-21 / 21-15
  Jorrit de Ruiter /  Dave Khodabux –  Jürgen Koch /  Peter Zauner: 21-13 / 12-21 / 24-22
  Michael Fuchs /  Ingo Kindervater –  Joe Morgan /  James Phillips: 21-8 / 21-8
  Marcus Ellis /  Peter Mills –  Laurent Constantin /  Sébastien Vincent: 21-13 / 21-15
  Chris Adcock /  Robert Blair –  Sam Magee /  Tony Stephenson: 22-20 / 21-14
  Lars Paaske /  Jonas Rasmussen –  Vladimir Ivanov /  Ivan Sozonov: 21-15 / 21-12
  Mathias Boe /  Carsten Mogensen –  Adam Cwalina /  Michał Łogosz: 21-11 / 21-12

Damendoppel 
  Lotte Jonathans /  Paulien van Dooremalen –  Karoliine Hõim /  Laura Vana: 21-13 / 21-9
  Lena Frier Kristiansen /  Marie Røpke –  Anna Kobceva /  Elena Prus: 21-15 / 16-21 / 21-16
  Laura Molina /  Haideé Ojeda –  Caroline Harvey /  Carissa Turner: 21-16 / 21-16
  Mariana Agathangelou /  Heather Olver –  Tatjana Bibik /  Olga Arkhangelskaya: 21-17 / 21-10
  Sandra Marinello /  Birgit Overzier –  Samantha Barning /  Eefje Muskens: 21-11 / 20-22 / 21-16
  Emelie Fabbeke /  Emma Wengberg –  Špela Silvester /  Andrea Žvorc: 21-7 / 21-4
  Imogen Bankier /  Emma Mason –  Steffi Annys /  Séverine Corvilain: 21-13 / 21-12
  Alžběta Bášová /  Šárka Křížková –  Rachel Thomas /  Sarah Thomas: 21-13 / 21-14
  Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh –  Lotte Jonathans /  Paulien van Dooremalen: 21-4 / 21-15
  Lena Frier Kristiansen /  Marie Røpke –  Ioanna Karkantzia /  Theodora Ligomenou: 21-10 / 21-1
  Laura Choinet /  Weny Rasidi –  Laura Molina /  Haideé Ojeda: 21-13 / 21-12
  Mariana Agathangelou /  Heather Olver –  Sanni Rautala /  Noora Virta: 21-8 / 21-17
  Sandra Marinello /  Birgit Overzier –  Jenny Wallwork /  Gabrielle Adcock: 18-21 / 21-18 / 21-14
  Line Damkjær Kruse /  Mie Schjøtt-Kristensen –  Emelie Fabbeke /  Emma Wengberg: 25-23 / 21-17
  Imogen Bankier /  Emma Mason –  Marion Gruber /  Sabrina Jaquet: 21-11 / 21-18
  Valeria Sorokina /  Nina Vislova –  Alžběta Bášová /  Šárka Křížková: 21-12 / 21-7
  Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh –  Lena Frier Kristiansen /  Marie Røpke: 21-15 / 17-21 / 21-6

Mixed 
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl –  Stilian Makarski /  Diana Dimova: 21-12 / 21-17
  Ruud Bosch /  Paulien van Dooremalen –  Roman Zirnwald /  Simone Prutsch: 21-19 / 23-21
  Baptiste Carême /  Laura Choinet –  Robin Middleton /  Mariana Agathangelou: 15-21 / 21-18 / 21-19
  Wojciech Szkudlarczyk /  Agnieszka Wojtkowska –  Carlos Longo /  Haideé Ojeda: 17-21 / 21-16 / 21-18
  Ingo Kindervater /  Birgit Overzier –  Vitaliy Durkin /  Nina Vislova: 21-19 / 21-18
  Richard Vaughan /  Sarah Thomas –  Aleksei Konakh /  Alesia Zaitsava: 21-16 / 21-10
  Chris Adcock /  Gabrielle Adcock –  Adam Cwalina /  Małgorzata Kurdelska: 21-16 / 21-15
  Wouter Claes /  Nathalie Descamps –  Dmytro Zavadsky /  Mariya Diptan: 21-8 / 21-11
  Jonathan Gillis /  Séverine Corvilain –  Sylvain Grosjean /  Weny Rasidi: 22-20 / 21-14
  Alexander Nikolajenko /  Valeria Sorokina –  Mikkel Delbo Larsen /  Mie Schjøtt-Kristensen: 21-23 / 21-18 / 21-19
  Johannes Schöttler /  Sandra Marinello –  Dave Khodabux /  Samantha Barning: 21-13 / 21-15
  Nathan Robertson /  Jenny Wallwork –  Joe Morgan /  Kerry Ann Sheppard: 21-7 / 21-14
  Misha Zilberman /  Svetlana Zilberman –  Michal Matejka /  Monika Fašungová: 21-13 / 21-16
  Valeriy Atrashchenkov /  Elena Prus –  Helgi Jóhannesson /  Ragna Ingólfsdóttir: 21-14 / 21-18
  Anthony Clark /  Heather Olver –  Sam Magee /  Chloe Magee: 21-15 / 21-16
  Robert Mateusiak /  Nadieżda Zięba –  Anthony Dumartheray /  Sabrina Jaquet: 21-13 / 21-9
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl –  Ruud Bosch /  Paulien van Dooremalen: 21-8 / 21-7
  Wojciech Szkudlarczyk /  Agnieszka Wojtkowska –  Baptiste Carême /  Laura Choinet: 10-21 / 21-18 / 21-18
  Ingo Kindervater /  Birgit Overzier –  Richard Vaughan /  Sarah Thomas: 21-18 / 21-13
  Wouter Claes /  Nathalie Descamps –  Chris Adcock /  Gabrielle Adcock: 13-21 / 22-20 / 21-16
  Alexander Nikolajenko /  Valeria Sorokina –  Jonathan Gillis /  Séverine Corvilain: 21-9 / 21-7
  Nathan Robertson /  Jenny Wallwork –  Johannes Schöttler /  Sandra Marinello: 21-9 / 21-12
  Valeriy Atrashchenkov /  Elena Prus –  Misha Zilberman /  Svetlana Zilberman: 21-8 / 21-23 / 21-7
  Robert Mateusiak /  Nadieżda Zięba –  Anthony Clark /  Heather Olver: w.o.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Die Badminton-Europameisterschaft 2010 auf tournamentsoftware.com

2010
Europameisterschaft 2010
Europameisterschaft 2010